Die Pontins Camber Sands Open 1980 waren ein einmalig ausgetragenes Pro-Am-Event im Snooker. Sie wurden zwischen dem 10. und 17. Mai 1980 im Pontins Camber Sands Holiday Park der Freizeitparksfirma Pontins im englischen Rye statt. Angaben über etwaige Century Breaks bzw. über das höchste Break des Turnieres sind unbekannt.

Zeitgleich wurde – ebenfalls einmalig – das Profiturnier Pontins Camber Sands ausgetragen, wo Dennis Taylor im Finale gegen Alex Higgins verlor.

Preisgeld 
Mit lediglich 2.000 Pfund Sterling hatte das Pro-Am-Event deutlich weniger Preisgeld als sein professionelles Pendant.

Turnierverlauf 
Alle 32 teilnehmenden Spieler – neben zehn Profispielern auch 22 Amateure – traten sofort in der ersten Runde an. Bis einschließlich zum Halbfinale wurde alle Matches im Modus Best of 7 Frames gespielt, erst das Finale wurde mit dem Modus Best of 13 Frames in einem anderen Modus ausgetragen.

Einzelnachweise 

Snookerturnier
Snookerveranstaltung 1980
Billardturnier in England
Sportveranstaltung im Rother District
Rye (East Sussex)